Sukomoro kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Sukomoro (distrikt i Indonesien, lat -7,64, long 111,37), Jawa Timur, 
 Desa Sukomoro (administrativ by i Indonesien, lat -7,69, long 112,12), Jawa Timur, 
 Desa Sukomoro (administrativ by i Indonesien, lat -7,64, long 111,38), Jawa Timur, 
 Kecamatan Sukomoro (distrikt i Indonesien, lat -7,60, long 111,95), Jawa Timur, 
 Kelurahan Sukomoro, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar